Die Swiss Open 2012 im Badminton fanden vom 13. bis zum 18. März 2012 in der St. Jakobshalle in Münchenstein bei Basel statt. Das Preisgeld betrug 125.000 US-Dollar. Der Referee war Ernest Robinson aus Frankreich.

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste 
  Lee Chong Wei (nicht gestartet)
  Chen Long (Halbfinale)
  Peter Gade (2. Runde)
  Chen Jin (Champion)
  Lee Hyun-il (Finalist)
  Kenichi Tago (nicht gestartet)
  Nguyễn Tiến Minh (3. Runde)
  Du Pengyu (3. Runde)
  Simon Santoso (nicht gestartet)
  Taufik Hidayat (Halbfinale)
  Jan Ø. Jørgensen (3. Runde)
  Marc Zwiebler (nicht gestartet)
  Son Wan-ho (Viertelfinale)
  Hans-Kristian Vittinghus (Viertelfinale)
  Tommy Sugiarto (2. Runde)
  Boonsak Ponsana (2. Runde)

Finalrunde

Vorrunde

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Dameneinzel

Setzliste 
  Wang Yihan (2. Runde)
  Wang Shixian (Finalist)
  Saina Nehwal (Champion)
  Jiang Yanjiao (2. Runde)
  Juliane Schenk (Viertelfinale)
  Liu Xin (Viertelfinale)
  Cheng Shao-chieh (2. Runde)
  Ratchanok Intanon (Halbfinale)

Finalrunde

Vorrunde

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
  Chai Biao / Guo Zhendong (2. Runde)
  Mohammad Ahsan / Bona Septano (nicht gestartet)
  Hirokatsu Hashimoto / Noriyasu Hirata (Viertelfinale)
  Markis Kido / Hendra Setiawan (2. Runde)
  Alvent Yulianto / Hendra Gunawan (Halbfinale)
  Naoki Kawamae / Shoji Sato (Champion)
  Fang Chieh-min / Lee Sheng-mu (Finalist)
  Hiroyuki Endo / Kenichi Hayakawa (Halbfinale)

Finalrunde

Vorrunde

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
  Ha Jung-eun / Kim Min-jung (Halbfinale)
  Mizuki Fujii / Reika Kakiiwa (Viertelfinale)
  Shizuka Matsuo / Mami Naito (Viertelfinale)
  Miyuki Maeda / Satoko Suetsuna (1. Runde)
  Christinna Pedersen / Kamilla Rytter Juhl (Viertelfinale)
  Bao Yixin / Zhong Qianxin (Finalist)
  Cheng Wen-hsing / Chien Yu-chin (Viertelfinale)
  Meiliana Jauhari / Greysia Polii (2. Runde)

Finalrunde

Vorrunde

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
  Tontowi Ahmad / Liliyana Natsir (Champion)
  Chen Hung-ling / Cheng Wen-hsing (Viertelfinale)
  Sudket Prapakamol / Saralee Thungthongkam (Finalist)
  Thomas Laybourn / Kamilla Rytter Juhl (nicht gestartet)
  Chan Peng Soon / Goh Liu Ying (Viertelfinale)
  Songphon Anugritayawon / Kunchala Voravichitchaikul (2. Runde)
  Michael Fuchs / Birgit Michels (1. Runde)
  Valiyaveetil Diju / Jwala Gutta (1. Runde)

Finalrunde

Vorrunde

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Referenzen 
 http://badminton.de/02-12-SUI.2290.0.html

2012
Badmintonwettbewerb in Münchenstein
BWF Grand Prix 2012